Een verkeersweg:
 N839 (België)
 N839 (Frankrijk)
 N839 (Nederland), zie Provinciale weg 839

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing